József Szalai ist der Name folgender Personen:

* József Szalai (Turner) (1892–1990), ungarischer Turner
 József Szalai (Dramaturg) (* 1931), ungarischer Dramaturg
 József Szalai (Leichtathlet) (* 1961), ungarischer Leichtathlet